Gabriel Deluc – pittore francese
 Jean-André Deluc – naturalista svizzero
 Xavier Deluc – comico, regista teatrale e sceneggiatore francese